Jméno a příjmení Jan Truhlář má více nositelů:

 Jan Truhlář (1928–2007) – hudební skladatel
 Jan Truhlář (fotbalista) (1913–1982) – český fotbalista
 Jan Václav Truhlář (1851–1893) – český katolický kněz